Potència acústica o potència sonora, quantitat d'energia radiada per una font determinada en forma d'ones per unitat de temps
 Potència activa o potència útil, en un circuit de corrent altern, la potència realment consumida pel circuit
 Potència aritmètica, operació matemàtica que comprèn l'ús de dos números, la base b i l'exponent (o potència) n
 Potència cel·lular, capacitat d'una cèl·lula de poder diferenciar-se en diferents tipus cel·lulars
 Potència del cos humàcapacitat d'efectuar un treball mecànic en un temps determinat
 Potència elèctrica, quantitat d'energia lliurada o absorbida per un element en un temps determinat 
 Potència física, quantitat de treball efectuat per unitat de temps
 Potència de foc, capacitat militar per dirigir força contra un enemic
 Potència òptica, magnitud física que mesura la capacitat d'una lent o d'un mirall per fer convergir o divergir un feix de llum incident
 Potència standby, consum de potència elèctrica de molts productes elèctrics quan estan en estat apagat
 Potència (bicicleta), peça de les bicicletes